Józef Czajka (1885–1940) – major piechoty Wojska Polskiego, inżynier geodeta, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), zamordowany w Katyniu
 Józef Czajka – podchorąży 11 Pułku Ułanów, kawaler Virtuti Militari
 Józef Czajka (ur. 1899) – porucznik samochodowy Wojska Polskiego, komisarz Policji Państwowej, 9 listopada 1931 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Czajka – działacz niepodległościowy, 9 listopada 1933 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy